Гайну́ллин — татарская фамилия.

Известные носители 
 Гайнуллин, Айдар Акреметдинович (род. 1981) — российский баянист-виртуоз.
 Гайнуллин, Айрат Маратович (род. 1975) — российский футболист.
 Гайнуллин, Гарифулла Гайнуллович (1894—1984) — татарский богослов, считается последним ишаном Казани.
 Гайнуллин, Мидхат Фазлыевич (1925—2001) — башкирский литературовед и писатель.
 Гайнуллин, Мухамет Хайруллович (1903—1985) — советский татарский литературовед.
 Гайнуллин, Рифкат Хайруллович (1924—2009) — разведчик.

 Гайнуллина, Анна Маратовна (род. 1982) — российская биатлонистка.
 Гайнуллина, Фарида Исмагиловна (род. 1947) — российский политик.

См. также 
 Гайнулин